

Animal 
 Un ravet - ou ravèt - est un cafard ou cancrelat (ce nom étant utilisé en particulier aux Antilles françaises)

Patronyme 

 Bernard Ravet (1947-), cuisinier suisse ;
 Cyrian Ravet (2002-), taekwondoïste français ;
 Louis Ravet (1870-1933), acteur français ;
 Ward de Ravet (1924-2013), acteur belge ;
 Yoric Ravet (1989-), footballeur professionnel français.

Entreprise
Ravet-Anceau
Patronyme belge
Patronyme français
Patronyme suisse